Baijnath może dotyczyć:
 Baijnath – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh, na pogórzu Himalajów Małych
 Baijnath – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand, na pogórzu Himalajów Wysokich